Ju Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ru He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Beiru He, vattendrag, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar